— серия японских ролевых видеоигр. Первая игра серии, Dragon Quest, разработана Юдзи Хории и его студией Armor Project и выпущена компанией Enix в 1986 году на игровой консоли Famicom. Игра получила множество продолжений, выходивших на различных игровых консолях и домашних компьютерах. На апрель 2009 года игры серии были проданы общим тиражом около 47 миллионов. Серия является второй по успешности серией игр Square Enix (после Final Fantasy) и одной из самых популярных серий игр в Японии.

Основные игры серии

Примечания

Ссылки 
 

Серии компьютерных игр